Brezovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Брезово) :
Brezovo, ville bulgare de l'obchtina de Brezovo, située dans l'oblast de Plovdiv ;
Brezovo, village bulgare de l'obchtina de Teteven, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Brezovo, village bulgare de l'obchtina d'Elena, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
en bulgare (le nom étant écrit Брезово) :
Brezovo, village de la municipalité de Demir Hisar.